James (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen
James (band), een Britse indieband
James (Billy Joel), een single van Billy Joel
James (Pokémon)
James Telesuper, voormalige bezorgdienst voor supermarktartikelen, pionier in Nederland
Het pseudoniem van de Franse stripauteur Laurent Percelay
James (rivier), een rivier in de Amerikaanse staat Virginia
Engelse voornaam, afgeleid van Jakob

Personen met de achternaam James
James (geslacht)
E.L. James, een Brits schrijfster
Elmore James, een Amerikaanse bluesgitarist, zanger en liedjesschrijver
Etta James, een Amerikaanse blues-, jazz-, R&B- en gospelzangeres
Duncan James,een Brits zanger
Frank James, een Amerikaanse outlaw, lid van de James-Youngerbende 
Henry James, een Amerikaanse romanschrijver
Inez James, een Amerikaans componist 
Jesse James (crimineel), een Amerikaanse outlaw, lid van de James-Youngerbende
Jonathan James, ook bekend als C0mrade, een Amerikaanse hacker
Karel Frederik Otto James, burgemeester van Gouda 1938 - 1964
LeBron James, een Amerikaanse basketballer
P.D. James, een Britse schrijfster
Peter James, een Britse auteur en filmproducent
Reginald James, een Brits fysicus en poolonderzoeker
Rick James, een Amerikaans zanger
Scotty James, een Australisch snowboarder
Skip James, een Amerikaanse deltabluesmuzikant: songschrijver, zanger, gitarist en pianist 
Tessa James, een Australisch actrice
Tommy James, Amerikaans poprock-musicus en platenproducent
Walter James, 5e premier van West-Australië
William James, een Amerikaanse filosoof en psycholoog